Якоба:

 Якоба Баденская (1558 — 1597) — дочь маркграфа Филиберта Баден-Баденского, жена юлихского герцога Иоанна-Вильгельма.
 Якоба Голландская или Баварская (1401 — 1436) — дочь и наследница (с 1417) Вильгельма VI Баварского, графа голландского и геннегауского.